

Lokalizacje

Niemcy 
 Holz – dzielnica Dorfen
 Holz – dzielnica Jüchen
 Holz – dzielnica gminy Heusweiler w kraju związkowym Saara, w związku regionalnym Saarbrücken
 Inning am Holz – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding

Osoby 
 Arno Holz – niemiecki poeta
 Iacob Holz – rumuński piłkarz
 Paul Holz – niemiecki rysownik

Zobacz też 
 Holtz